Venezuela kan syfta på :

 Venezuela – en republik i Sydamerika erkänd 1821
 Första venezuelanska republiken – Venezuelas först år som självständigt 1810–1812
 Andra republiken Venezuela – refererar till den återskapade venezolanska republik 1813–1814
 Generalkaptenskapet Venezuela – ett administrativt distrikt inom Spanska imperiet 1777–1823
 Municipio de Venezuela – kommun i Ciego de Ávila-provinsen, Kuba
 Venezuela (ort) – en ort i Kuba
 M/S Venezuela – ett svenskt lastfartyg förlist 1941
 M/S Venezuela (1945) – ett svenskt lastfartyg sjösatt 1945
 9357 Venezuela − en asteroid i huvudbältet